Bertha steht für:

 Bertha (Vorname), Namensträger siehe dort
 (154) Bertha, Asteroid des Hauptgürtels
 Bertha (Schottland), römische Festungsanlage des Gask Ridge Limes in Britannien, an der Mündung des Almond in den Tay, nördlich von Perth in Schottland
 Windmühle Bertha auf Amrum

Personen:
 Bulcsu Bertha (1935–1997), ungarischer Schriftsteller
 Hans Bertha (1901–1964), österreichischer Nationalsozialist, Psychiater und Hochschullehrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bertha (Alabama), im Dale County
 Bertha (Arkansas), im Pope County
 Bertha (Florida), im Seminole County
 Bertha (Maryland), im Calvert County
 Bertha (Minnesota), im Todd County
 Bertha (Missouri), im Douglas County
 Bertha (Nebraska), im Burt County
 Bertha (North Carolina), im Currituck County
 Bertha (Oregon), im Multnomah County – nicht mehr existent
 Bertha (Pennsylvania), im Washington County
 Bertha (Virginia), im Wythe County
 Bertha (West Virginia), im Summers County
 Bertha Hill (West Virginia)

weitere geografische Objekte:
 Bertha Beach, Heard
 Bertha May Lake, See im Lewis County, Washington
 Bertha B Mine, Mine im Teller County, Colorado
 Bertha Extension Mine, Mine im Saline County, Arkansas
 Bertha Maude Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Bertha Underground Mine, Mine im Saline County, Arkansas

Siehe auch:
 Berta
 Bertha Lake
 Dicke Bertha